Antonella Anedda – poetessa e saggista italiana
Claudio Anedda – hockeista su pista italiano
Gian Franco Anedda – politico italiano
Giuseppe Anedda – mandolinista italiano
Vittorio Anedda – dirigente d'azienda italiano